Гран-при Сан-Марино 2002 года — четвёртый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2002 года. Прошёл на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 14 апреля 2002 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Рубенс Баррикелло 1:24,170

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино